Симфонический оркестр Лодзинской филармонии имени Артура Рубинштейна () — польский симфонический оркестр, базирующийся в Лодзи.

История 
Оркестр был основан в Лодзи в 1915 году и дал первый концерт 17 февраля в Большом театре Лодзи. В концерте участвовали 60 исполнителей, в их числе были молодые Александр Тансман и Пауль Клецки. Сбор от концерта поступил в пользу безработных музыкантов. В последующие годы оркестр выступал в помещении концертного зала Фогля, а репетировал некоторое время в помещении еврейского певческого общества «Хазомир». С 1921 г. коллектив назывался Лодзинским филармоническим оркестром (). В межвоенный период за пульт оркестра становились видные польские дирижёры Валериан Бердяев, Гжегож Фительберг, Эмиль Млынарский, Здзислав Бирнбаум, в 1924 г. оркестром дирижировал Герман Абендрот проездом через Лодзь на гастроли в СССР.

После Второй мировой войны оркестр в 1949 году вошёл в состав Лодзинской государственной филармонии, которой в 1984 году было присвоено имя Артура Рубинштейна. В 1990 году в связи с обветшанием выделенного филармонии здания оркестр переехал на новую временную площадку; в 2004 году на прежнем месте открылось полностью перестроенное здание концертного зала. В 2005 и 2015 гг. оркестр торжественно отметил юбилейные даты.

Среди записей, осуществлённых оркестром, выделяется ряд работ 1990-х гг. под управлением Ильи Ступеля (в частности, комплект из всех симфоний Руда Ланггора). Из более поздних записей резонанс вызвал альбом сочинений Витольда Лютославского для голоса с оркестром (2013).

Руководители оркестра 
 Тадеуш Мазуркевич (1915—1916)
 Бронислав Шульц (1916—1918)
 Теодор Рыдер (1919—1939)
 Здзислав Гужиньский (1945—1948)
 Влодзимеж Ормицкий (1948—1950)
 Богдан Водичко (1950—1951)
 Витольд Кшеменьский (1953—1957)
 Генрик Чиж (1957—1960)
 Стефан Марчик (1960—1971)
 Генрик Чиж (1972—1980)
 Анджей Марковский (1982—1986)
 Томаш Бугай (1987—1990)
 Илья Ступель (1990—1995)
 Павел Пшитоцкий (1995—1997)
 Марек Пияровский (2002—2005)
 Даниил Райскин (2008—2015)
 Павел Пшитоцкий (с 2017 года)

Ссылки 
 Сайт оркестра

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1915 году
Появились в 1915 году в Польше
Симфонические оркестры Польши
Культурные организации Лодзи
Музыка в Лодзи
Артур Рубинштейн